

Рибаки — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Рибаки — присілок, Нагорський район, Кіровська область
 Рибаки — присілок, Шабалінський район, Кіровська область

ru:Рыбаки